Суперкубок Грузии по футболу — соревнование, учреждённое в 1996 году.

Регламент 
Турнир состоит из одного матча, в котором играют обладатель Кубка Грузии и чемпион Грузии предыдущего сезона. В случае, если Кубок и чемпионат выиграла 1 команда, то в Суперкубке играют чемпион Грузии и финалист Кубка Грузии.

C 2023 года в суперкубке учавствуют четыре команды - три команды, квалифицировавшиеся на еврокубки и обладатель Кубка Грузии. Турнир будет проводиться в формате плей-офф. Победители полуфиналов проходят в финал, а проигравшие встретятся в матче за третье место.

Результаты

2023 —

2023

1996 — 2022

Статистика

См. также 
 Чемпионат Грузии по футболу
 Кубок Грузии по футболу

Примечания

Ссылки 

Футбольные соревнования в Грузии